МНР — абревіатура:

 Монгольська Народна Республіка — назва Монголії у 1924–1991 роках.
 Машина з натуральнозначними регістрами

 Молодий Народний Рух — назва громадської оганізації
Акроніми